Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica puede referirse a:
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador.
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú.
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao de Callao, Perú.
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.